Albin Kenneth Dahrup Zohore (ur. 31 stycznia 1994 w Kopenhadze) – duński piłkarz występujący na pozycji napastnika w angielskim zespole West Bromwich Albion. Wychowanek duńskiego Kjøbenhavns Boldklub.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Duńscy piłkarze
Duńczycy pochodzenia iworyjskiego
Piłkarze FC København
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze Brøndby IF
Piłkarze IFK Göteborg
Piłkarze Odense Boldklub
Piłkarze KV Kortrijk
Piłkarze Cardiff City F.C.
Piłkarze West Bromwich Albion F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Kopenhadze
Urodzeni w 1994